Die 16. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1974 in Bangkok (Thailand) ausgetragen. Das Turnier begann am 14. April und endete am 30. April. Sieger wurde der Iran und Indien gemeinsam, da das Finale mit einem Unentschieden geendet hatte.

Modus 
Die 16 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Der Iran und Indien wurden jeweils zum zweiten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1974 auf rsssf.com (englisch)

1974
Fußballveranstaltung 1974
Fußball (Thailand)
Sportveranstaltung in Bangkok